Токмако́в, Влади́мир:
 Токмаков, Владимир Георгиевич (род. 1960) — российский дипломат.
 Токмаков, Владимир Николаевич (род. 1968) — российский журналист, поэт и писатель, телеведущий.